Jangpyeong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jangpyeong-myeon, Cheongyang-gun, socken i Cheongyang-gun, Södra Chungcheong, 
 Jangpyeong-myeon, Jangheung-gun,  socken i Jangheung-gun, Södra Jeolla,